Amazon.com este o companie americană de comerț online cu sediul în Seattle, Washington, cu o cifră de afaceri de peste 232,887 miliarde $ în anul 2018. Este cea mai mare companie de comerț online cu amănuntul . Jeff Bezos este fondatorul companiei Amazon.com (1994), care în 1995 a fost lansată și online. A început cu vânzarea online de cărți și a continuat cu produse VHS, DVD, CD-uri cu muzică, programe de calculator, electronice, îmbrăcăminte, mobilier, jucării etc. A creat situri web separate în Canada, Marea Britanie, Germania, Franța, China și Japonia.

Amazon Kindle este un dispozitiv cu care se pot citi cărți electronice.

Compania a fost fondată în anul 1994 de către Jeff Bezos care a descris acest început ca un regret că nu a intrat mai devreme în afacerile pe internet. În 1994,Bezos și-a părăsit funcția de vicepreședinte D.E. Shaw & Co., o firmă de pe Wall Street și s-a mutat în Seattle. Acolo a pus bazele unui plan de afaceri care mai târziu a devenit Amazon.com.

Note

Legături externe 
 Site oficial Amazon.com
 Amazon.ca
 Amazon.fr
 Amazon.co.uk
 Amazon.de

Vezi și
Amazon Video